Ambulanz (von lateinisch ambulare „gehen“) steht für:

 Ambulanz (stationäre Einrichtung), medizinische Einrichtung für die nicht-stationäre Versorgung
 Poliklinik, medizinische Einrichtung für die nicht-stationäre Versorgung oder kleines Krankenhaus
 Feldlazarett, militärische bewegliche Sanitätseinrichtung
 Rettungswagen, Fahrzeug des Rettungsdienstes für die Notfallrettung
 Krankentransportwagen, medizinisches Personentransportfahrzeug

Siehe auch:

Ambulant